

Асекеєво — село, районний центр, Оренбурзька область
 Асекеєво — селище, Асекеєвський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Азекеєво